Georg Tischler ist der Name folgender Personen:

* Georg Tischler (Botaniker) (1878–1955), deutscher Botaniker
 Georg Tischler (Leichtathlet) (* 1961), österreichischer Leichtathlet